Ettu bezeichnet:

 European Table Tennis Union (ETTU)
 Ittu-Oromo, eine ethnische Gruppe in Äthiopien

Siehe auch:
 ETU